Wheelerville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wheelerville (Alabama)
 Wheelerville (Missouri)
 Wheelerville (New York)
 Wheelerville (Pennsylvania)